Le terme allemand  peut désigner :

Forces militaires 
 La Wehrmacht, forces armées de l'Allemagne nazie, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale.
 Les forces armées austro-hongroises.

Autres 
 Wehrmacht, groupe de punk métal américain.